a mongol tugrik pénznem-kódja
 a Magyar Népzene Tárának mozaikszava